Krypton har flere betydninger:

 Krypton – grundstof nr. 36.
 Krypton (planet) – Supermans hjemplanet.
 Kryptonit – et fragment fra Krypton (planet).